Falcaria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1809. Falcaria ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Falcaria (Drepanidae)